Sławosz Uznański est un astronaute de réserve polonais de l'Agence spatiale européenne.

Il vient de Lodz. En 2008, il est diplômé avec mention de l'Université polytechnique de Łódź, et de Nantes Université, et dans la même année il a également reçu un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique de l'Université de Nantes. En 2011, il obtient un doctorat avec mention de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II pour sa thèse sur les structures résistantes aux rayons cosmiques.

Il est spécialisé dans la conception d'électronique travaillant dans les accélérateurs. système de contrôle de puissance du Grand collisionneur de hadrons au CERN et en est l'opérateur depuis lors. Auteur d'un livre sur les effets des rayonnements dans les systèmes électroniques et co-auteur de plus de 50 articles scientifiques. Il a donné des conférences sur la conception de systèmes spatiaux dans des écoles d'ingénieurs internationales et a été l'un des examinateurs de nombreux projets de satellites commerciaux.

Il a participé au recrutement d'astronautes lancé par l'Agence spatiale européenne en mars 2021. Sur 22,5 mille personnes, dont 549 de Pologne, l'ESA a sélectionné 17 astronautes (dont 11 réservistes), qui pourront être appelés au corps de base si nécessaire. Uznański faisait partie de ce dernier groupe. Le ministre du Développement, Waldemar Buda, a reconnu cette décision comme un jour important pour le secteur spatial polonais.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 

Aspirant astronaute
Spationaute polonais
Naissance en 1984
Astronaute de l'Agence spatiale européenne
Scientifique polonais du XXIe siècle